Seznam polkov z zaporedno številko 177.

Seznam 
 Pehotni
 177. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 177. strelski polk (ZSSR)
 177. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 177. tankovski polk (ZSSR)
 177. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Zračnoobrambni
 177. zračnoobrambni artilerijski polk (ZDA)

Glej tudi